Sandy Hook – mierzeja w USA

Miejscowości w USA:
 Sandy Hook – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwa Elliott
 Sandy Hook – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwa Washington
 Sandy Hook – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwa Grant